Pietrara ima više značenja:
 Pietrara, Roma
 Pietrara, Terni
 Pietrara, Viterbo